Spurs puede referirse a:
San Antonio Spurs, equipo estadounidense de baloncesto de la National Basketball Association (NBA).
Tottenham Hotspur Football Club (conocido simplemente como "Tottenham" o "los Spurs"), equipo inglés de fútbol de la Premier League (PL).